Romániai települések
 Bălești (Fehér megye)
 Bălești (Gorj megye)
 Bălești (Vrancea megye)